Об'єкти NGC
Оріон (сузір'я)
Розсіяні скупчення
Астрономічні об'єкти, відкриті 1786